

Film 
 Vertigine (Laura) – film del 1944 di Otto Preminger
 Laura – film per la televisione del 1968 diretto da John Llewellyn Moxey
 Laura (Kiss Daddy Goodnight) – film del 1987 diretto da Peter Ily Huemer
 Laura – film del 1987 diretto da Géza Böszörményi

Geografia
 Laura – città dell'Australia
 Laura – frazione del comune italiano di Capaccio Paestum (SA) in Campania
Laura – villaggio statunitense in Ohio
 Laura – frazione del comune sloveno di Capodistria
 Laura – frazione del comune italiano di Crespina Lorenzana (PI) in Toscana

Musica
 Laura – cantante italiana nata nel 1958
 L'Aura – cantante italiana nata nel 1984
 Laura – brano musicale del 1945 tratto dal film Vertigine
 Laura – album di Laura del 1981
 Laura – album di Laura Pausini del 1994
 Laura – brano di Vasco Rossi tratto dall'album Canzoni per me del 1998
 Laura – singolo degli Scissor Sisters del 2003

Personaggi
 Laura – personaggio della serie di videogiochi D
 Laura – personaggio della serie televisiva In Treatment
 Laura – personaggio di One Piece
 Laura – personaggio della serie di videogiochi Silent Hill
 Laura – personaggio di Dragon Ball

Altro
 Laura – nome proprio di persona femminile
 Laura – romanzo giallo di Vera Caspary del 1943 
 Laura – cartone animato giapponese
Laura – dipinto di Giorgione
 Laura – varietà di patata
 Laura – asteroide
 Laura – insediamento monastico intermedio fra l'eremo ed il cenobio, tipico del monachesimo orientale
 Laura – nobildonna legata al Petrarca

Altri progetti